Lamin is een veelvoorkomende voornaam in Gambia, West-Afrika. De naam wordt in de Mandinka-cultuur gebruikt voor de eerstgeboren zoon.

Lamin kan ook verwijzen naar:
 Lamin (proteïne), nucleaire proteïnen, die ontbreken of beschadigd zijn in Emery-Dreifuss spierdistrofie
 Lamin (North Bank), een plaats in Gambia, North Bank.
 Lamin (West Coast), een plaats in Gambia, West Coast
 Lamin Lodge, een houten lodge op palen, midden in de mangrovebossen
 Lamin Bolong, een kleine zijrivier van de Gambia-rivier

Bekende naamdragers 
 Lamin Kaba Bajo (1964), Gambiaans politicus, minister van Buitenlandse Zaken van Gambia
 Lamin Bojang (1952), Gambiaans politicus
 Lamin Conateh (1981), Gambiaans voetballer
 Lamin Drammeh (1978), Gambiaans atleet
 Lamin Kuyateh (1964), Gambiaans muzikant
 Lamin Marikong (1970), Gambiaans atleet